Luschnitz ist 

eine früher in Böhmen verwendete deutsche Bezeichnung für den Fluss Lainsitz 

Lužnice, Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
Lužnice, Ortsteil von Pohorská Ves, Okres Český Krumlov, Tschechien
Bagni di Lusnizza, Gemeinde in Italien